Павел Врба (; ) — чехословацкий футболист и чешский футбольный тренер.

Тренерская карьера 
Долгое время проработав помощником главного тренера в «Банике» из Остравы, в конце 2003 года возглавил клуб после ухода Эриха Цвиертны. Свой первый матч под управлением Врба «Баник» проиграл пражской «Славии» со счётом 0:7.

В сезоне 2006/07 выиграл со словацкой «Жилиной» чемпионат Словакии, а в следующем сезоне серебряные медали.

В 2008 году возглавил пльзеньскую «Викторию», а уже в 2010 году под его руководством «Виктория» выиграла Кубок Чехии. Также в 2010 году Врба был признан тренером года в Чехии. В сезоне 2011/12 «Виктория» впервые в истории стала чемпионом Чехии и выиграла Суперкубок. В следующем сезоне «Виктория» стала призёром Гамбринус-лиги, завоевав бронзовые медали. И в сезоне 2012/13 «Виктория» снова стала чемпионом, Врба также был признан тренером года в Чехии.

В январе 2014 года Павел Врба возглавил сборную Чехии.

После неудачного выступления сборной Чехии на чемпионате Европы во Франции Врба оставил пост главного тренера сборной и подписал контракт с российским клубом «Анжи», однако покинул махачкалинцев уже через полгода, после того как сменился владелец клуба.

В мае 2017 года Врба вернулся в Пльзень и подписал с «Викторией» новый трёхлетний контракт с начала сезона 2017/18.

Статистика

Достижения 
Командные

 Чемпион Словакии: 2006/07
 Серебряный призёр чемпионата Словакии: 2007/08
 Чемпион Чехии (2): 2010/11, 2012/13
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 2011/12
 Обладатель Кубка Чехии: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2011

Личные
 Лучший тренер года в Чехии (6): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Примечания 

Футболисты Чехословакии
Футболисты Чехии
Футбольные тренеры Чехии
Тренеры сборной Чехии по футболу
Тренеры молодёжной сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Унион» Хеб
Игроки ФК «Простеёв»
Игроки ФК «Баник» Гавиржов
Тренеры ФК «Баник» Острава
Тренеры ФК «Жилина»
Тренеры ФК «Виктория» Пльзень
Тренеры ФК «Анжи»
Тренеры ФК «Лудогорец»
Тренеры ФК «Спарта» Прага
Тренеры ФК «Злин»
Тренеры-легионеры футбольного чемпионата России